Бакунина, Анна Алексеевна (в девичестве Татищева; в первом браке Панина; 1729—1764) — российская переводчица, гоф-фрейлина императрицы Анны Иоанновны, затем статс-фрейлина правительницы Анны Леопольдовны и императрицы Елизаветы Петровны. 
 Бакунина, Варвара Ивановна (1773―1840) — мемуаристка.
 Бакунина, Евдокия Михайловна (1793―1882) — русская художница.
 
 Бакунина, Мария Михайловна — итальянский учёный, дочь революционера М. Бакунина.
 Бакунина, Прасковья Михайловна (1810―1880) — поэтесса.
  См. также 
 Бакунины
 Бакунино